Alfred Harth (1949-), artiste multimédia, multi-instrumentiste et compositeur allemand ;
  (1970-), acteur canadien ;
 , chimiste et professeure université ;
 Friedrich Harth (1980-1936), pionnier allemand du vol à voile ;
  (1926-2020), universitaire américain ;
  (1956-2004), directeur artistique américain, dirigeant du Carnegie Hall, fils de Sydney Harth ;
 Roger Harth (1927-), décorateur de théâtre français ;
  (1925-2011), violoniste et chef d'orchestre américain, père de Robert Harth ;
  (1958-), dermatologue et inventeur israélien.